Белл, Чарлз (1774—1842) — шотландский физиолог и анатом; член Королевского научного общества Великобритании.
 Белл, Чарлз (1935—1996) — американский художник, представитель фотореализма.
 Белл, Чарльз Альфред (1870—1945) — англо-индийский тибетолог.